Bras kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bras-sur-Meuse, kommun, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Bras, Var, kommun, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,